El Rincón peut désigner :

Toponymes

El Rincón : un phare situé sur la  (Partido de Villarino), dans la Province de Buenos Aires.

El Rincón : un corregimiento du district de Santa María dans la province de Herrera ;
 El Rincón : un corregimiento du district de Las Palmas dans la province de Veraguas.

El Rincón : capitale de la paroisse civile d'El Rincón de la municipalité de Benítez dans l'État de Sucre.

Subdivisions 
 El Rincón : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Benítez dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme